А́нтти Хе́рманни Ру́усканен (; род. 21 февраля 1984, Пиелавеси, Финляндия) — финский легкоатлет, специализирующийся в метании копья; серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012), член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 года.

Биография 
Родился 21 февраля 1984 года в Пиелавеси, в Финляндии.

На Олимпийских играх 2012 года показал 3-й результат (84,12 м), принеся команде Финляндии вторую бронзовую медаль.

В 2014 году на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике с результатом 88,01 м завоевал золотую медаль.

В 2016 году на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике с результатом 82,44 м завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 
 

Метатели копья Финляндии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике